

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Dąbrówka Mała – część miasta Katowice
 Dąbrówka Mała – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Szczaniec 
 Dąbrówka Mała – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny 
 Dąbrówka Mała – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo
 Dąbrówka Mała – części wsi Dąbrówka w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz
 Dąbrówka Mała – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo

Zobacz też 
 Dąbrowa, Dąbrówka, Dąbrówka Wielka